Franz Kahle ist der Name folgender Personen:

* Franz Kahle (Sänger) (um 1816–nach 1859), deutscher Opernsänger (Tenor) und Operndirektor 
 Franz Kahle (Politiker) (* 1959), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Franz Hermann Kahle (1829–1879/1887), deutscher Theologe